Czesław Świerczewski (1866-1950) - inżynier, dyrektor gazowni w Łodzi, Warszawie i Gdańsku
Dariusz Świerczewski (1936–2005) – polski koszykarz, olimpijczyk
 Eugeniusz Świerczewski (1894–1944) – dziennikarz, krytyk teatralny, żołnierz konspiracji, agent Gestapo
 Karol Świerczewski (1897–1947) – generał, działacz komunistyczny
 Marek Świerczewski (ur. 1967) – polski piłkarz
 Piotr Świerczewski (ur. 1972) – polski piłkarz, uczestnik MŚ 2002
 Stanisław Świerczewski (1932–2017) – polski pułkownik, działacz Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
 Tadeusz Świerczewski (ur. 1942) – polski architekt, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Polskie nazwiska